
Termin -{FEVR}- ima više značenja.

 FZD4, ćelijski receptor
 Proliferativna vitreo retinopatija, ()